Brunnert ist der Familienname folgender Personen:

 Benita Brunnert (* 1976), deutsche Schauspielerin, Moderatorin und Hörfunksprecherin
 Peter Brunnert (* 1957), deutscher Bergsteiger und Autor
 Sebastian Brunnert, deutscher Basketballspieler

Siehe auch:
 Brunner
 Brunert